Марк Росе је освојио турнир. У финалу је победио Карл-Уве Штеба резултатом 6-2, 6-2.

Носиоци 

  Карел Новачек (четвртфинале)
 n/a
  Андреј Медведев (четвртфинале)
  Андреј Черкасов ''(четвртфинале)

<li> Карл-Уве Штеб (финалиста) 
<li> Седрик Пиолин (полуфинале) 
<li> Џеф Таранго ''(прво коло)
<li>''' Марк Росе (победник)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1992.